est un acteur canadien.
 Richard Collins est un scénariste et producteur américain.
 Richard (Richie) Graham Collins est un joueur de rugby à XV britannique.
  est un ancien surfeur professionnel et shaper américain.